Жовтневый сельский совет ()

Днепропетровская область 
 Жовтневый сельский совет — Криничанский район.
 Жовтневый сельский совет — Софиевский район.

Житомирская область 
 Жовтневый сельский совет — Олевский район.
 Жовтневый сельский совет — Попельнянский район.
 Жовтневый сельский совет — Ружинский район.

Запорожская область 
 Жовтневый сельский совет — Токмакский район.

Киевская область 
 Жовтневый сельский совет — Бородянский район.
 Жовтневый сельский совет — Згуровский район.
 Жовтневый сельский совет — Кагарлыкский район.
 Жовтневый сельский совет — Переяслав-Хмельницкий район.

Кировоградская область 
 Жовтневый сельский совет — Новомиргородский район.
 Жовтневый сельский совет — Устиновский район.

Николаевския область 
 Жовтневый сельский совет — Врадиевский район.

Одесская область 
 Жовтневый сельский совет — Болградский район.
 Жовтневый сельский совет — Ширяевский район.

Полтавская область 
 Жовтневый сельский совет — Решетиловский районный совет.
 Жовтневый сельский совет — Семёновский районный совет.

Ровненская область 
 Жовтневый сельский совет — Радивиловский район.

Харьковская область 
 Жовтневый сельский совет — Двуречанский район.
 Жовтневый сельский совет — Золочевский район.
 Жовтневый сельский совет — Харьковский район.

Черкасская область 
 Жовтневый сельский совет — Монастырищенский район.

Черниговская область 
 Жовтневый сельский совет — Коропский район.
 Жовтневый сельский совет — Менский район.
 Жовтневый сельский совет — Прилукский район.
 Жовтневый сельский совет — Семёновский район.